Nulia bezeichnet:
 Nulia (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nulia (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Nulia (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland